Dettmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Dettmer (1811–1879), deutscher Pädagoge und Politiker
 Friedrich Dettmer (1835–1880), deutscher Schauspieler

 Karoline Dettmer (1867–1959), deutsche Politikerin (SPD) und Reichstagsabgeordnete
 Konrad Dettmer (* vor 1940), deutscher Tischtennisspieler

Dettmer ist der Name folgender Unternehmen:
 Dettmer Group, Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Bremen
 B. Dettmer Reederei, Reederei in der Binnenschifffahrt